Shoemake ist der Familienname von:
 Charlie Shoemake (* 1937), US-amerikanischer Jazz-Musiker

Sonstiges:
 Shoemake-Nunatak, Nunatak im Marie-Byrd-Land, Antarktika